Miejscowości w USA:
 Caswell – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Caswell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Gminy w USA:
 Caswell (ang. Caswell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Caswell (ang. Caswell Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Caswell (ang. Caswell Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
 Caswell (ang. Caswell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Caswell (ang. Caswell County) – w stanie Karolina Północna

Zobacz też 
 Cazwell – amerykański muzyk
W Wielkiej Brytanii:
 Caswell – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)